P2V peut faire référence à :
 Philippe de Villiers,
 Lockheed P2V Neptune, un avion construite par Lockheed Martin Corporation,
 Physical-to-Virtual, une fonctionnalité de virtualisation de serveur informatique
Penis-to-Vaginal, Chirurgie de réattribution sexuelle d'homme vers femme